Hosidius Geta est le nom de plusieurs personnages de l'Empire romain, appartenant probablement à la même famille :
 Hosidius Geta, dramaturge latin.
 Caius Hosidius Geta, général romain du I siècle qui a participé à la conquête de la Bretagne romaine.
 Cnaeus Hosidius Geta, général et consul romain du I siècle, peut-être frère du précédent, qui a été légat au moment de la constitution de la province de Maurétanie Tingitane.